Perskie oko – dawna, kolokwialna nazwa dla szklanej protezy oka, która pozostawała nieruchoma w gałce ocznej, a przypadkowe odbicia światła od jej powierzchni dawały wrażenie celowego mrugania. 
 Perskie Oko – kabaret działający w Warszawie w latach 1925-1928, do którego teksty pisał m.in. Julian Tuwim. 
 puszczanie perskiego oka (związek frazeologiczny) ma trzy znaczenia:
 rodzaj uwodzicielskiego spoglądania na płeć przeciwną
 stosowania techniki żartobliwego przekazywania treści „między wierszami” w utworach literackich.
 określenie stwierdzające stan silnego upojenia alkoholowego, powiązanego z utratą kontroli nad ruchem gałek ocznych...